Gunga kan syfta på

Gunga – det vill säga en sits med lodräta rep eller kedjor fästa i en ställning eller en trädgren,
Gunga (låt) – en låt med Apopocalyps

Se även 
Gungan